Il singolare del JSM Challenger of Champaig è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Tim Smyczek era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Erik Crepaldi.

Tennys Sandgren ha battuto in finale Samuel Groth 3–6, 6–3, 7–6(7–5).

Teste di serie

  Tim Smyczek (primo turno)
  Jack Sock (secondo turno)
  Rajeev Ram (secondo turno)
  Alex Kuznetsov (primo turno)

  Peter Polansky (primo turno)
  Rik De Voest (primo turno)
  Samuel Groth (finale)
  John-Patrick Smith (Quarter Final)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

JSM Challenger of Champaign-Urbana 2013
ATP Challenger Tour 2013